Deric oder Déric ist der Familienname folgender Personen:

 Gilles Déric (1726–1800), französischer Geistlicher und Historiker 
 Tyler Deric (* 1988), US-amerikanischer Fußballspieler 

Siehe auch:
 Derrick (Begriffsklärung)
 Derik, Stadt in der Türkei